Sturmen ist ein Name ehemals ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet Litauens und Russlands:
 Sturmen, Kreis Heydekrug (Memelland), jetzt: Šturmai (Šilutė), Rajongemeinde Šilutė, Bezirk Klaipėda, Litauen
 Sturmen-Claus, Kreis Memel (Memelland): untergegangener Ort in der Rajongemeinde Klaipėda, Bezirk Klaipėda, Litauen
 Sturmen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1946: Paporotnoje, Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland